MITM ist ein Akronym für:

 Malcolm in the Middle (dt. Malcolm mittendrin), eine US-amerikanische Sitcom des Senders Fox Network
 Man-in-the-Middle-Angriff

MITM